Lilla Kotjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Kotjärnet, Västergötland, sjö i Lerums kommun, 
Lilla Kotjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun,  (0,7 ha)

Se även
Kotjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn